Il fioretto individuale maschile della scherma ai XVI Giochi panamericani si è disputato a Guadalajara, in Messico, il 25 ottobre 2011. Dopo una fase di qualificazione, 16 dei 18 atleti iscritti si sono qualificati alla fase finale ad eliminazione diretta.

Fase finale

Collegamenti esterni

Scherma ai XVI Giochi panamericani